Orange Grove – centro abitato del Texas
Orange Grove – sobborgo di Perth, Australia Occidentale
Orange Grove – insediamento sull'isola di Saint Croix nelle Isole Vergini americane
Orange Grove – sobborgo di Johannesburg, in Sudafrica